Solido –  moneta in uso nell'Antica Roma
 Solidus – concetto di chimica, fisica e geologia
 Solidus Snake – personaggio della serie di videogiochi Metal Gear